Толстоголовки:

Значения 

 Толстоголовки — семейство чешуекрылых.
 Толстоголовки (Hesperia) — род чешуекрылых из семейства толстоголовки.
 Толстоголовки (Aclypea) — род жуков из семейства мертвоедов.